IPF letna lestvica najbolj predvajanih skladb in izvajalcev 2011 na slovenskih radijskih postajah le v eni kategoriji: "Top 500 izvedb".

Največkrat predvajano 

Navedenih je le Top 100 največkrat predvajanih izvedb ter Top 100 slovenskih izvedb (neuradno).

Vse izvedbe

Slovenske izvedbe (za orentacijo) 

na 111. mesto, se je uvrstila še ena pesem v slovenščini – Moja, ki jo poje makedonski pevec Proeski.

Glej tudi 

 SAZAS letna lestvica slovenskih skladb 2011

Sklici in opombe 

2011 v glasbi
2011 v Sloveniji
IPF-ova lestvica največkrat predvajanih izvedb